Експедитор — сторона договору транспортної експедиції
 Експедитор — робітник підприємства, що здійснює отримання вантажів, їх супровід при перевезенні, видачу та оформлення товаророзпорядчих документів
 Експедитор — чиновник, начальник відділу в деяких урядових установах царської Росії

Джерела 
 
 Експедитор  //